Kapargah kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kapargah (ort, lat 33,21, long 48,09), Lorestan, 
 Kapargah (ort, lat 33,91, long 48,66), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar